John Higgins pode referir-se a:
John Higgins - autor de banda desenhada.
John Higgins - profissional escocês de snooker.

Desambiguação